Фридрих фон Франкемон (5 марта 1770, Людвигсбург – 2 января 1842) — вюртембергский генерал от инфантерии, активный участник Наполеоновских войн.

Биография 
Франкемон родился в результате внебрачной связи владетельного герцога Карла Евгения Вюртембергского (1728-1793) и танцовщицы Регины Монти. В 1787 году он поступил лейтенантом в так называемый Капский полк, который был набран в Вюртемберге и сдан в аренду Голландской Ост-Индской компании (практика, имевшая распространение в германских государствах XVIII века). Вместе с полком Франкемон попал сначала в Южную Африку, затем в Батавию (совр. Джакарта) и, наконец, на Цейлон. В 1795 году он попал на Цейлоне в английский плен. Через Мадрас он был отправлен в Англию, и был освобожден только в 1800 году.

После этого Франкемон поступил непосредственно на вюртембергскую службу. Он был сначала капитаном, но быстро получал повышения и к 1807 году был уже полковником и командиром 1-го батальона полка Кронпринца. В 1808 году Франкемон стал генерал-майором. В 1812 году он был генерал-лейтенантом и командовал пешей гвардией.

В 1813 году Франкемон во главе вюртембергской дивизии сражался в составе армии Наполеона в сражениях при Баутцене и Вартенбурге, был тяжело ранен. За военные заслуги в том же году ему был пожалован графский титул.

В 1815 году, во время Ста дней Франкемон стал начальником Вюртембергского экспедиционного корпуса в составе союзной армии (антинаполеоновской) и был повышен до  генерала от инфантерии. После окончания Наполеоновских войн, 9 ноября 1816 года он был сделан государственным министром и военным министром Вильгельма I Вюртембергского. Позже он был также членом Тайного совета. В 1818 году король Вильгельм Вюртембергский наградил его Большим крестом ордена Вюртембергской короны.

В 1819 году Франкемоном стал пожизненно назначенным членом Вюртембергской палаты сословий. С 1820 года вместе с бароном Эрнстом фон Хюгелем отвечал за реорганизацию вюртембергской армии. В 1823 году закончил свою карьеру как министр и стал командиром 6-го пехотного полка Кронпринц. В августе 1829 года он ушел со своего поста по состоянию здоровья.

Некоторые награды 
  Орден Святого Александра Невского, Российская империя (20 апреля 1814).
  Большой крест ордена Вюртембергской короны (1818).

Примечания 

Военные Вюртемберга
Министры Вюртемберга
Кавалеры Большого креста ордена Вюртембергской короны